Бормида () — река на северо-западе Италии, которая берёт начало в горах Лигурии, затем протекает по землям административного района Пьемонт, после чего впадает в реку Танаро.

В 1800 году близ реки Бормида состоялось финальное сражение второй Итальянской кампании Наполеона Бонапарта, между Австрией и Францией и по итогам которого, австрийская армия в вынуждена была капитулировать и покинуть Италию.

На берегах реки расположена коммуна Миллезимо.

Примечания

Галерея 

Бассейн По
Реки Лигурии